Conceptul de  unplugged  (în muzică) se referă la proprietatea unui instrument muzical de a scoate sunete fără producere sau amplificare electronică. Cuvântul provine din engleză, unde plug înseamnă ștecăr sau a conecta (la o sursă de curent), iar unplugged, nepus în priză, neconectat (la vreo sursă de energie). Un exemplu de instrument unplugged este chitara acustică, pentru a amplifica sunetele generate de coarde ea folosește vibrația cutiei ei de rezonanță, și nu mijloace electronice.

Semnificații înrudite 

Unplugged mai are și următoarele semnificații, înrudite cu cea de mai sus:
 versiunea acustică, fără electronică, a unor piese muzicale care inițial au fost produse cu mijloace electronice
 Titlul unor albume muzicale live, ca de ex. „Unplugged”. Albume cu acest titlu au fost produse de ex. de Brian Adams, Eric Clapton, Alicia Keys, Mariah Carey și mulți alții.
 „MTV Unplugged”, un șir de concerte produse de postul de televiziune MTV
 o marcă înregistrată a companiei americane de film și TV Viacom International Inc.

Vedeți și 

 Acustică

Albume muzicale
Muzică
Canalul de televiziune MTV